Andrzej Rosiński – osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Rosiński (ur. 1948) – polski żołnierz w stopniu kontradmirała, szef Szkolenia Morskiego Marynarki Wojennej
 Andrzej Rosiński (ur. 1964) – polski historyk i dyplomata, prezes Towarzystwa Gospodarczego "Polska-Ukraina".